Mg се може односити на:

 магнезијум
 милиграм
 Математичка гимназија
 .mg - наjвиши интернет домен за Мадагаскар